Barbot ist der Familienname folgender Personen: 

 Caroline Barbot (1830–1893), französische Opernsängerin (Sopran)
 Marie Étienne de Barbot (1770–1839), französischer General
 Nikolai Barbot de Marny (1829–1877), russischer Geologe und Bergbauingenieur (vgl. Sarmatium) (ru)
 Pierre Barbot (* 1995), französischer Schachspieler

Siehe auch:
 Efapel-Glassdrive, portugiesisches Radsportteam (2000 gegründet unter dem Namen Barbot-Torrie)